

Населені пункти та їхні частини

 Ґавронець — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґавронець — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґавронець — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґавронець — частина міста Констанцин-Єзьорна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Ґавронець — частина села Ядовники в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґавронець — частина села Пшидониця в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґавронець — частина села Ґана в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Ґавронець — частина села Мніх у гміні Хибе Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґавронець — частина села Обренчна в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки